Het Embassy wereldkampioenschap snooker 1977 vond plaats van 18 tot en met 30 april 1977. Het was de eerste keer dat het WK plaatsvond in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Ray Reardon was de titelverdediger. John Spencer won zijn derde en laatste wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 6.000,-
 Finalist: £ 2.000,-
 Halve finale: £ 1.200,-
 Kwartfinale: £ 750,-
 Laatste 16: £ 350,-
 Hoogste break: £ 500,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 135, 105 - John Spencer
 111, 100 - Cliff Thorburn
 105 - Eddie Charlton
 102 - Doug Mountjoy

Opvallendheden
Het wereldkampioenschap snooker van 1977 was het eerste WK snooker sinds de invoering van de wereldranglijst, op basis waarvan spelers vooraf geplaatst worden.
John Spencer was in 1977 de eerste speler in de geschiedenis die een WK snooker won met een keu die uit twee delen bestond.
Patsy Fagan, John Virgo, Doug Mountjoy en Willie Thorne maakten op het wereldkampioenschap snooker van 1977 hun WK-debuut.
Toernooiwinnaar John Spencer speelde op het wereldkampioenschap snooker van 1977 voor de vierde en laatste keer de finale van het WK. Die van het WK van 1969 en het WK van 1971 won hij ook. Op het WK van 1972 verloor hij de finale van Alex Higgins.
Verliezend finalist Cliff Thorburn bereikte op het WK van 1980 opnieuw de finale en won daarin wel de wereldtitel. In zijn derde en laatste WK-finale op het WK 1983 verloor hij opnieuw, ditmaal van Steve Davis.

1977
Sport in 1977